Йеншон () — вьетнамский топоним:
 Йеншон — уезд в провинции Туенкуанг.
 Йеншон — город в уезде Йеншон, провинция Туенкуанг.
 Йеншон — община в уезде Йентяу, провинция Шонла.
 Бакзянг — община в уезде Лукнам, провинция Бакзянг.